Localidades
 Rio Bonito — município do estado do Rio de Janeiro.
 Rio Bonito do Iguaçu — município  do estado do Paraná.
 Rio Bonito - antiga denominação do município de Bofete, São Paulo.
 Rio Bonito (Paraná) — rio do estado do Paraná.
 Rio Bonito (Santa Catarina) — rio do estado de Santa Catarina.
 Rio Poço Bonito  — rio do estado do Paraná.
 Formação Rio Bonito — formação geológica da bacia do Paraná.

História 
Barão do Rio Bonito  — título nobiliárquico criado por Dom Pedro I do Brasil a favor de Joaquim José Pereira de Faro.
João Pereira Darrigue de Faro ou Visconde de Rio Bonito — título de João Pereira Darrigue de Faro, o segundo Barão do Rio Bonito.

Ver também 
 Arroio Bonito ou Rio da Anta — rio do estado do Paraná.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de hidrografia